

Ла-Рош-Бернар — муніципалітет у департаменті Морбіан
 Ла-Рош-Бланш — сторінка значень
 Ла-Рош-Ванно — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Ла-Рош-Вінез — муніципалітет у департаменті Сона і Луара
 Ла-Рош-Гвіон — муніципалітет у департаменті Валь-д'Уаз
 Ла-Рош-Дерріян — колишній муніципалітет у департаменті Кот-д'Армор
 Ла-Рош-Жоді — муніципалітет у департаменті Кот-д'Армор
 Ла-Рош-Каніяк — муніципалітет у департаменті Коррез
 Ла-Рош-Клермо — муніципалітет у департаменті Ендр і Луара
 Ла-Рош-Мабі — муніципалітет у департаменті Орн
 Ла-Рош-Море — муніципалітет у департаменті Верхня Сона
 Ла-Рош-Морис — муніципалітет у департаменті Фіністер
 Ла-Рош-Невіль — муніципалітет у департаменті Майєнн (департамент)
 Ла-Рош-Нуар — муніципалітет у департаменті Пюї-де-Дом
 Ла-Рош-Позе — муніципалітет у департаменті В'єнна
 Ла-Рош-Риго — муніципалітет у департаменті В'єнна
 Ла-Рош-Шале — муніципалітет у департаменті Дордонь
 Ла-Рош-ан-Бреній — муніципалітет у департаменті Кот-д'Ор
 Ла-Рош-де-Глен — муніципалітет у департаменті Дром
 Ла-Рош-де-Рам — муніципалітет у департаменті Верхні Альпи
 Ла-Рош-дез-Арнод — муніципалітет у департаменті Верхні Альпи
 Ла-Рош-л'Абей — муніципалітет у департаменті Верхня В'єнна
 Ла-Рош-сюр-Іон — муніципалітет у департаменті Вандея
 Ла-Рош-сюр-Гран — муніципалітет у департаменті Дром
 Ла-Рош-сюр-Форон — муніципалітет у департаменті Верхня Савойя
 Ла-Рош-сюр-ле-Бюї — муніципалітет у департаменті Дром

Ла-Рош — громада в кантоні Фрібур